Christian Juel ist der Name folgender Personen:

* Christian Juel (Offizier) (1809–1889), dänischer Offizier 
 Christian Juel (Politiker) (1828–1914), dänischer Politiker  
 Christian Juel (Mathematiker) (1855–1935), dänischer Mathematiker